Anthophora sichuanensis (Wu, 1986), een insectensoort uit de familie van bijen en hommels
 Anthophora sichuanensis (Wu, 1992), een insectensoort uit de familie van bijen en hommels